Bite steht für:
 Bitė, ein litauischer Familienname
 Bite (2015), ein kanadischer Horrorfilm aus dem Jahr 2015
 Querbalken im Verbund eines historischen Schiffes skandinavischer Bautradition, siehe auch Wikingerschiffbau
 Bite (Macadade), eine Aldeia in Osttimor

BiTE steht für:
 BiTE-Antikörper, künstliche therapeutische bispezifische monoklonale Antikörper

BITE steht für:
 Built-in test equipment, eingebaute Testeinrichtung eines größeren Systems

Siehe auch:
 Byte (Begriffsklärung)
 Beit

Abkürzung